L'edizione 1958-59 della Oberliga vide la vittoria finale dell'Eintracht Francoforte.

Turno di qualificazione

Girone 1

Girone 2

Finale scudetto

Verdetti 
 Eintracht Francoforte campione della Germania Ovest 1958-59.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
Campionato tedesco di calcio